Майкл Э́ндрю Сембе́лло (, род. 17 апреля 1954 года в Филадельфии, Пенсильвания, США) — американский поп-исполнитель, гитарист и композитор, наиболее известный благодаря хиту 1983 года «Maniac». Лауреат премии «Грэмми» (1984).

Биография 
Родился в 1954 году в Филадельфии, провёл детство в Ардморе (Пенсильвания). С девяти лет начал играть на гитаре, в 14 лет брал уроки гитарной игры у Пэта Мартино и Чака Эндерсона. В начале 1970-х вошёл в состав группы Стиви Уандера, а в дальнейшем принимал участие в записи релизов и для других исполнителей, таких как Сержио Мендес, Стивен Бишоп, Рэнди Кроуфорд и Дэвид Санборн, а также для группы «The Jackson 5».

Успех к исполнителю пришёл с выходом в 1983 году дебютного сингла «Maniac», вошедшего в саундтрек фильма «Танец-вспышка». Альбом с музыкой к этому фильму стал шестикратно платиновым, а сам исполнитель, который совместно с Дэннисом Маткоски выступил и как автор своей песни «Maniac», стал в 1984 одним из лауреатов премии «Грэмми», а также был номинирован на премию «Оскар». Композиция поднялась на первую строчку чарта «Billboard Hot 100»; стала успешной и в хит-парадах других стран. Дебютный альбом «Bossa Nova Hotel», выпущенный в 1983 году, получил некоторый успех в чарте «Billboard 200». Остальные релизы музыканта оказались несколько менее заметными для слушателей.

В конце 1990-х Майкл Сембелло основал джаз-коллектив «The Bridge», выпустивший единственный одноимённый альбом.

Музыкант был автором песен для таких исполнителей как Чака Хан, Джордж Бенсон, Герардо Мехия, «New Edition», «The Temptations» и Донна Саммер.

Братья — музыканты Дэн «Дэнни» и Джон Сембелло. Дэн стал известен по работе над саундтреком к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз», благодаря которому он также стал лауреатом «Грэмми» в 1985 году.

Награды и номинации

Награды 
 «Грэмми» (1984) — лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представлению (за песню «Maniac»)

Номинации 
 «Грэмми» (1981) — лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представлению (совместно со Стиви Уандером и Стефани Эндрюс)
 «Оскар» (1984) — лучшая песня к фильму (за песню «Maniac»)
 «Золотой глобус» (1984) — лучшая песня к фильму (за песню «Maniac»)
 «Золотая малина» (1986) — худшая песня к фильму (за песню «Smooth Talker»)

Дискография

Альбомы 
 «Bossa Nova Hotel» (1983)
 «Without Walls» (1986)
 «Caravan Of Dreams» (1992)
 «The Lost Years» (2003)

Синглы 
 «Summer Lovers» (1982)
 «Maniac» (1983) —  US #1, US AC #34, US Dance #6, US Rock #34,  SUI #2,  GER #6,  NED #10,  BEL ( Vl) #11,  NZL #7
 «Talk» (1983) —  US AC #25
 «Automatic Man» (1983) —  US #34, US Dance #14,  GER #66
 «Gravity» (1985)
 «Wonder Where You Are» (1986) —  US R&B #79
 «Tear Down The Walls» (1986)
 «Maniac 2010» (2010) —  UK #180

Прочие 
 Re-Turn feat. Michael Sembello — «Maniac 2002» (2002)

См. также 
 Артист одного хита

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (сохранённый скриншот)
 
 Профиль на Discogs

Исполнители EMI Records
Исполнители Warner Bros. Records
Музыканты поп-рока
Соло-гитаристы
Поп-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Поп-рок-вокалисты США